Würze steht für:
 Würze (Lebensmittel), auch Speise- oder Suppenwürze genannt
 Bierwürze, ein Zwischenprodukt bei der Bierherstellung
 Stammwürze, Anteil der aus Malz und anderen Zutaten gelösten Stoffe vor der Gärung

Siehe auch:
 Würz
 Würzen
 Gewürz
 Würzmittel